Termin -{FDH}- ima više značenja.
 S-(hidroksimetil)glutation dehidrogenaza, enzim
 (-)-Endo-fenhol dehidrogenaza, enzim
 FDH Banka